Должанское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ейского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Должанский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — станица Должанская.

Население

Примечания 

Сельские поселения Ейского района Краснодарского края